DJ Tonka – niemiecki DJ i producent
 Tonka – jezioro w Polsce w woj. warmińsko-mazurskim
 tonka – nasiona rośliny tonkowiec wonny o przyjemnym zapachu, stosowane w przemyśle perfumeryjnym, cukierniczym, tytoniowym oraz jako dodatek aromatyzujący do piwa